Henyey ist der Name von:

 Louis G. Henyey (1910–1970), US-amerikanischer Astronom
 (1365) Henyey, ein nach Louis G. Henyey benannter Asteroid 

Siehe auch:
 Henyey-Linie